Maria Anna Portugalska (1768–1788)
 Maria Anna Portugalska (1843–1884)
 Maria Anna Portugalska (1861–1942)